Jacqueline Porel – attrice francese
 Marc Porel – attore francese
 Paul Porel – attore e direttore teatrale francese
 Subroto Porel – giocatore indiano di cricket